Sezon (1929/1930) był 27. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Hungária FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył József Takács, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 40 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1929 na Węgrzech
1929 w piłce nożnej
1930 w Europie
1930 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech